Richard Carpenter (scenarioschrijver) (1929-2012), Brits acteur en scriptschrijver
 Richard Carpenter (zanger) (* 1946), de mannelijke helft van het Amerikaanse muziek- en zangduo The Carpenters
 Richard Carpenter (voetballer) (* 1972), Brits voetballer